Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paolo Bertolucci e Adriano Panatta che hanno battuto in finale Sam Giammalva Jr. e Tony Giammalva 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Sam Giammalva Jr. /  Tony Giammalva (campioni)
 José Luis Clerc /  Ilie Năstase (semifinali)

 Guillermo Aubone /  Ney Keller (semifinali)
 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Firenze 1982